Das Adjektiv abasisch (nach der Eigenbezeichnung Абаза, abasa) bezeichnet in Ethnologie und Linguistik 
 das im Nordkaukasus lebende Volk der Abasen, siehe Abasinen
 die von diesem Volk gesprochene Abasinische Sprache

In der Chemie bezeichnet abasisch (Alpha privativum + basisch) hingegen
 eine Nukleinsäure mit einer oder mehreren fehlenden Nukleinbasen